Вулиця Дністро́вська — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь р. Дністер.

 Вулиця Дністровська — вулиця в Івано-Франківську
 Дністровська вулиця — вулиця в Києві
 Вулиця Дністровська — вулиця в Коломиї
 Дністровська вулиця — вулиця в Одесі
 Вулиця Дністрова — вулиця в Старому Самборі

Вулиці